Верхний () — российский остров в северо-восточной части Финского залива, административно подчинённый Выборгскому району Ленинградской области. Находится в 50 м к северо-востоку от острова Малый Пограничный. Рядом с Верхним лежит остров Овечий, а в полутора километрах к западу, на другом берегу рейда Штандарт, — остров Большой Пограничный. Прежде на Вехкасаари располагалась часть финской деревни Мартинсари, центр которой был на острове Малом Пограничном (тогда: Мартинсари).

Топографические карты

Примечания 

Острова Финского залива
Острова Выборгского района (Ленинградская область)